Полиэтиленгликоль (ПЭГ, макрогол) — полимер этиленгликоля.

Описание 
Водорастворимый неионный полимер, получаемый полимеризацией этиленоксида с раскрытием цикла. В зависимости от средней молекулярной массы полимера — вязкая жидкость, гелеобразное или твёрдое вещество. Структурная формула имеет следующий вид:

HO−(CH2−CH2−O)n−H

Применение 
 Связующее в некоторых видах твердого ракетного топлива
 Растворители
 В медицине и косметике (основа для мазей)
 Криопротектор, основа регуляторов роста растений
 Сильный осмотик, применяется для имитации засухи в вегетационных опытах.
 Основа для специальных жидкостей в тормозных системах, благодаря сочетанию высокой температуры кипения, смазывающим свойством, минимальной коррозионной активности и стабильно низкой вязкости в широком диапазоне температур, включая сильные морозы.
 Зарегистрирован в качестве пищевой добавки E1521.
 Используется в качестве слабительного средства при подготовке к клиническим процедурам, требующим отсутствия содержимого в толстой кишке
 Применяется при моделировании подводных извержений: при излиянии этого вещества в холодный раствор сахарозы оно принимает такие же формы, как застывающая под водой лава. Благодаря этому можно (введя соответствующие поправки) определить условия, в которых появляются различные типы застывшей лавы
 Применяется при создании некоторых биофармацевтических препаратов, в которых молекулы активных биополимеров (белков, ферментов) ковалентно связаны с олигомерными звеньями полиэтиленгликоля. Такая модификация путём ковалентного присоединения полиэтиленгликоля называется пегилированием

Клинические исследования 
ПЭГ обладает свойством скрывать эпитопы антигенов мембраны клеток от соответствующих паратопов антител без существенного нанесения ущерба функции данного антигена, в связи с чем его использовали в опытах по получению группы крови 0 из А, В и АВ. Однако исследования показывают, что обработанные таким образом эритроциты обладают иммуногенностью и, соответственно, низкой выживаемостью в организме реципиента при трансфузии.

Применение в научных исследованиях 
 Была показана возможность использования ПЭГов с разными молекулярными массами для оценки диаметра и геометрии водной поры встроенного в бислойную фосфолипидную мембрану белкового канала, поскольку в водных растворах молекулы полиэтиленгликолей имеют сферическую форму и могут блокировать проводимость ионных каналов.
 Векторы в генной терапии (такие как вирусы) могут быть покрыты ПЭГами, чтобы защитить их от инактивации иммунной системой.

См. также 
 Бутилгликоль

Примечания

Литература 
 

Полимеры
Вспомогательные вещества, реактивы и полупродукты
Пищевые добавки
Перечень ЖНВЛП